Dia – grecka wyspa na Morzu Kreteńskim
 Dia – mały księżyc Jowisza
 Dia – program do tworzenia diagramów i schematów
 Dia – hiszpańska sieć handlowa
 Dia – pierwotna nazwa wyspy Naksos w mitologii greckiej
 Dia – córka króla Dejoneusa, matka Iksjona w mitologii greckiej
 Dia – żona Fineusa w mitologii greckiej

 DIA – południowokoreański girlsband
 DIA (ang. Defense Intelligence Agency) – Agencja Wywiadu Obronnego Stanów Zjednoczonych